Список независимых государств, частично признанных стран и зависимых территорий по их наивысшим точкам над уровнем моря в порядке убывания.

Международно признанные страны

Страны со спорным статусом

Зависимые территории

См. также 
 Список стран по низшей точке

Примечания 

Максимальные высоты
Списки:География по странам